Dora Thorne –  romanzo di Bertha M. Clay

Cinema  
Dora Thorne –  cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
Dora Thorne –  cortometraggio del 1912 diretto da George Nichols
Dora Thorne –  film del 1915 diretto da Lawrence Marston